Scala kan syfta på:

Byggnader, teatrar 

 Scalateatern - teaterlokal i centrala Stockholm
 Scalateatern i Karlstad - biograf ombyggd till teaterscen i Karlstad
 Teatro alla Scala - operahus i Milano i Italien

Musik 
 Scala & Kolacny Brothers - prisbelönad kör från Belgien

Teknik 
 Scala (programspråk) - programmeringsspråk som förenar funktionell programmering med objektorientering

Geografi

Italien 

 Scala, Messina, ort, Sicilien, Messina, 
Scala, kommun, Kampanien, Provincia di Salerno, 

Robotskapade Italienförgreningar